Deposição (política) — privação de um cargo (função pública)
 Degradação (pena) — ato de depor ou destituir alguma pessoa de dignidades, honras e privilégios que tinha

Ciências naturais 
 Deposição (geologia)
 Deposição (química) — processo pelo qual uma espécie química em dissolução se deposita sobre una superfície
 Deposição ao vácuo
 Condensação
 Decantação
 Deposição química em fase vapor
 Deposição física de vapor
 Deposição induzida por feixe de elétrons
 Deposição de vapor

Arte 
 Deposição (Rafael), Deposição Borghese, ou Deposição Baglioni — pintura a óleo sobre madeira de 1507 de Rafael
 Deposição da Cruz — cena da retirada do corpo já morto de Jesus da cruz por José de Arimateia e Nicodemos
 Pietà de Florença
 Deposição de Cristo (Fra Angelico)
 O Sepultamento de Cristo (Caravaggio)
 A Deposição da Cruz
 A Deposição de Cristo no Túmulo

Ver também 
 Artropatia por deposição de cristais
 Doença da deposição de pirofosfato de cálcio di-hidratado
 Igreja da Deposição das Vestes